Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Реал Сарагоса» 78-м в истории клуба.

Команда 2012/13

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Сарагоса» в сезоне 2012/2013 годов.

Трансферы

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Реал Сарагоса» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

Сарагоса
ФК «Реал Сарагоса»